Lacina ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Lacina (1912–1971), tschechischer Maler
 Ferdinand Lacina (* 1942), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Fritz Lacina (* 1924), deutscher Leichtathlet
 Yvonne Lacina (* 1977), österreichische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Jiří Lacina (* um 1940), tschechischer Badmintonspieler

 Karl Lacina (* 1942), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Lubor Lacina (1920–1998), tschechischer Architekt und Hochschullehrer
 Petr Lacina (* 1943), tschechischer Badmintonspieler
 Vladek Lacina (* 1949), tschechischer Ruderer